Xinzhou ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Xinzhou (忻州市) in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Xinzhou
 den Stadtbezirk Xinzhou (信州区) der bezirksfreien Stadt Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xinzhou (Shangrao)
 den Stadtbezirk Xinzhou (新洲区) der bezirksfreien Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xinzhou (Wuhan)
 die Großgemeinde Xinzhou (新州镇) der Stadt Danzhou in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Xinzhou (Danzhou)
 die Großgemeinde Xinzhou (新州镇) des Kreises Huangping in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xinzhou (Huangping)
 die Großgemeinde Xinzhou (新洲镇) der Stadt Jinshi in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Xinzhou (Jinshi)
 die Großgemeinde Xinzhou (新洲镇) der Stadt Danzhou in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Xinzhou (Danzhou)
 die Großgemeinde Xinzhou (新州镇) des Autonomen Kreises Longlin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Xinzhou (Longlin)
 die Großgemeinde Xinzhou (新洲镇) im Stadtbezirk Yangdong in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xinzhou (Yangdong)
 die Großgemeinde Xinzhou (新州镇) des Kreises Zheng’an in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xinzhou (Zheng’an)
 die Gemeinde Xinzhou (新洲乡) im Kreis Anren in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Xinzhou (Anren)
 die Gemeinde Xinzhou (新洲乡) im Stadtbezirk Yingjiang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Xinzhou (Yingjiang)
 die Gemeinde Xinzhou (新洲乡) im Kreis Zhuxi in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xinzhou (Zhuxi)